Разбо́йник (мн. разбо́йники) — человек, промышляющий разбоем, грабитель.

 Благородный разбойник — архетипичный образ в искусстве.
 Благоразумный разбойник — преступник, распятый на Голгофе вместе с Иисусом Христом.
 Соловей-разбойник — в восточнославянской мифологии лесное чудовище, способное поражать смертоносным свистом.

Произведения 
 «Разбойники» — драма Фридриха Шиллера (1781).
 «Разбойники» — опера Джузеппе Верди по пьесе Шиллера (1847).
 «Разбойник» — рассказ Николая Лескова (1862).
 «Разбойник» — стихотворение Сергея Есенина (1915).
 «Разбойник» — роман Роберта Вальзера (1925).

Корабли 
 «Разбойник» — русский парусно-винтовой клипер 1-й серии (1855).
 «Разбойник» — русский парусно-винтовой клипер 4-й серии (1878).

Топоним 
 Разбойник — бухта на юге Приморского края, место хранения радиоактивных отходов атомных подводных лодок.

См. также 
 Разбойный приказ — орган управления Русского государства XVI—XVII веков.
 Разбойничьи песни — жанр народной поэзии.
 Разбойничий роман — литературный жанр.